Pribréjnoie (en rus: Прибрежное) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2016 tenia 686 habitants. Pertany al districte rural de Saki.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea